Čair (makedonska: Чаир) är en kommunhuvudort i Nordmakedonien. Den ligger i kommunen Opsjtina Čair, i den centrala delen av landet, i huvudstaden Skopje. Čair ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Čair är kuperad norrut, men söderut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Vodno,  meter över havet,  kilometer sydväst om Čair. Runt Čair är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Skopje,  kilometer söder om Čair.

Runt Čair är det i huvudsak tätbebyggt. Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Opsjtina Čair